Als Europameisterschaft 1935 oder EM 1935 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1935 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1935 in Genf (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1935 in Amsterdam (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1935 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1935 in Davos (Schweiz)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1935 in St. Moritz (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1935 in Helsinki (Finnland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1935 in Paris (Frankreich)
 Grand-Prix-Europameisterschaft 1935 
 Motorrad-Europameisterschaft 1935 in County Antrim (Nordirland)
 Ringer-Europameisterschaften 1935 in Kopenhagen (Dänemark) und Brüssel (Belgien)
 Ruder-Europameisterschaften 1935 in Berlin (Deutsches Reich)

!
1935